Overboard peut désigner :
 overboard, un autre nom du caster board, un mélange de snowboard, de skateboard et de surf ;
 overboard ou hoverboard, un skate-board antigravitationnel virtuel utilisé par Marty McFly dans Retour vers le futur 2 avant de l'être par Odd dans la série animée Code Lyoko ;
 overboard ou hoverboard, une appellation courante pour un type de gyropode sans guidon qui tire son nom de la référence citée plus haut ;
 Overboard! (aussi appelé Shipwreckers!), un jeu vidéo d'action édité par Psygnosis en 1997 ;
 Overboard, le titre original du film américain Un couple à la mer (1987) avec Goldie Hawn et Kurt Russell ;
 Overboard, un film américain réalisé par Rob Greenberg, sorti en .

Notes et références

Voir aussi 
 Going Overboard, un film américain réalisé par Valerie Breiman et sorti en 1989

Homonymie de titre